«Фортуна войны» — кинофильм.

Сюжет 
Питер Кернан получает хорошие деньги за перевозку грузов по опасным местам планеты. Его задание — довезти груз с лекарствами в Камбоджу. Со своими компаньонами он попадает в переделки в джунглях и старается не потерять важный груз.

В ролях 
 Мэтт Салинджер — Matt Salinger — Peter Kernan
 Сэм Дженкинс — Sam Jenkins — Johanna Pimmler
 Хенг С. Нгор — Haing S. Ngor — Кхой Тхыон
 Мартин Шин — Martin Sheen — Francis Labeck
 Майкл Айронсайд — Michael Ironside — Carl Pimmler
 Майкл Нури — Michael Nouri — Father Aran
 Фрэнки Дж. Холден — Frankie J. Holden — Rodger Crawley
 Вик Диаз — Vic Diaz — Colonel Shan
 Джон Гетц — John Getz — Franklin Hewitt
 Луи Катана Louie Katana — Corporal

Ссылки 

Фильмы-боевики США